Бастау — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бастау (до 2016 года — Новоалександровка) — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Бастау — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Бастау (до 2010 года — Вавилино) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Иртыш-Бастау